Maria Elena Camerin e Vera Duševina erano le detentori del titolo, ma la Dushevina quest'anno non ha partecipato. La Camerin ha fatto coppia con Tadeja Majerič, ma ha perso nel 1 turno contro Elena Bogdan e Valerija Savinych.

Il doppio del torneo di tennis Al Habtoor Tennis Challenge 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Vitalija D'jačenko e Ol'ga Savčuk che hanno battuto in finale Ljudmyla e Nadežda Kičenok 7–5, 6–1.

Teste di serie 

  Nina Bratčikova /  Sandra Klemenschits (quarti di finale)
  Ljudmyla Kičenok /  Nadežda Kičenok (finale)

  Elena Bogdan /  Valerija Savinych (semifinali)
  Jana Čepelová /  Tamira Paszek (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Al Habtoor Tennis Challenge 2013